Laboa Gallego ist der Familienname folgender Personen:

 José Sebastián Laboa Gallego (1923–2002), spanischer römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Juan María Laboa Gallego (* 1939), spanischer römisch-katholischer Theologe